Název Chotovice má více obcí:
 Chotovice (okres Česká Lípa) – obec v okrese Česká Lípa
 Chotovice (okres Svitavy) – obec v okrese Svitavy
Podobný název má i:
 Choťovice – obec v okrese Kolín